Ctenotrachelus är ett släkte av insekter. Ctenotrachelus ingår i familjen rovskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rovskinnbaggar
Ctenotrachelus